Кокбастау — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Кокбастау — село в Коксуском районе Алматинской области.
 Кокбастау — село в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области.
 Кокбастау — село в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Кокбастау — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Кокбастау — село в Байзакском районе Жамбылской области.